De nietsnut (boek) van auteur Frans Kellendonk
De nietsnut (film) van regisseur Ab van Ieperen naar het boek van Frans Kellendonk